Tristán o Tristan hace referencia a varios artículos:

Literatura y folclore 
 Tristán e Isolda (leyenda), leyenda de origen celta.
 Tristán, héroe del folclore de Cornualles y uno de los caballeros de la Mesa Redonda.
 Tristán el Joven (1534), libro de caballerías español, impreso en Sevilla.

Personas 
 Tristán (cómico) (1937-) actor argentino.
 Tristán (dibujante) (1900-1969) dibujante argentino.
 Tristán Gálvez Palma (1850-1936), abogado, poeta, y político chileno. 
 Tristán Narvaja (1819-1877), jurista, profesor, teólogo, y político argentino.
 Tristan Tzara (1896-1963), poeta y ensayista dadaísta de Rumania.
 Diego Tristán (1976-), futbolista español.
 Flora Tristán (1803-1844), escritora feminista francesa.
 Luis Tristán (1585-1624), pintor español, discípulo de El Greco.
 Pío Tristán (1773-1859), militar y político peruano.

Toponimia (lugares, barrios, islas, edificaciones) 
 Tristán, barrio de Santa Cruz de Tenerife (islas Canarias).
 Tristán de Acuña, isla en el océano Atlántico.
 Apeadero Tristán Narvaja, estación de ferrocarril ubicada en Córdoba (Argentina).

Miscelánea 
 Feria de Tristán Narvaja, tradicional feria callejera de los domingos en Montevideo (Uruguay).
 Tristán, nombre vulgar de la mariposa Aphantopus hyperantus.
 Tristan (película de 2003), de Philippe Harel.
 Tristán e Isolda (ópera)